Køng Sogn henviser til flere artikler:
 Køng Sogn (Assens Kommune) – et sogn i Assens Kommune (tidligere Glamsbjerg Kommune) og i Assens Provsti
 Køng Sogn (Vordingborg Kommune) – et sogn i Vordingborg Kommune og i Stege-Vordingborg Provsti